Geografia
 Casamitjana, masia a Castellnou de Bages
 Casamitjana, una masia a l'Esquirol
 Casamitjana, una masia a Moià
Persones
 Antoni Caba i Casamitjanap (1838-1907, pintor
 David Casammtijana (1932), futbolista
 Enric Casamitjana i Colominas (1929-2012), actor i traductor
 Joan Francesc de Lasa i Casamitjana (1918-2004), historiador i crític
 Rafel Casamitjana i d'Erill, Conseller en cap de Barcelona